Amatorski Puchar Ukrainy w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego na Ukrainie. Zmagania organizowane co sezon przez Stowarzyszenie Ukraińskiego Futbolu Amatorskiego (AAFU) i przeznaczone są dla krajowych zespołów piłkarskich mających status amatorski. Rozgrywane są od roku 1992. Zdobywca oraz finalista Pucharu otrzymują prawo startu w profesjonalnych rozgrywkach Pucharu Ukrainy.

Historia 
Pierwsza edycja rozgrywek o Puchar Ukraińskiej SRR w piłce nożnej wśród amatorów (ukr. Кубок УРСР з футболу серед КФК) (КФК — колективи фізичної культури, zespoły kultury fizycznej) startowała w sezonie 1959. Wtedy Ukraina znajdowała się jako republika radziecka w składzie ZSRR. Do 1959 tylko zespoły ochotniczych stowarzyszeń sportowych, instytucji oraz kluby zawodowe grające w różnych dywizjach mistrzostw ZSRR rozgrywały mecze o Puchar Ukraińskiej SRR. Od 1959 roku, w związku z kolejną reformą radzieckiego systemu piłkarskiego wszystkie zawody pucharowe w ZSRR zostały podzielone na dwa turnieje - jeden wśród zespołów zawodowych, a drugi wśród zespołów amatorskich. Ukraińskie kluby zawodowe startowały tylko w rozgrywkach o Puchar ZSRR. W latach 1959-1989 ukraińskie drużyny amatorskie dołączyły się do rozgrywek o Puchar Ukraińskiej SRR, których liczba sięgnęła nawet 35-40 tys. Eliminacje rozpoczynały się od etapów rejonowych, miejskich i obwodowych, a następnie 32 najlepszych drużyn walczyło o trofeum systemem pucharowym. W latach 1972-1976 odbyły się jednocześnie dwa Puchary Ukrainy dla zespołów amatorskich i drużyn pierwszej i drugiej ligi ZSRR (z wyjątkiem ukraińskich klubów z Wyższej Ligi). "Zawodowcy" otrzymywali nagrodę, którą założyła redakcja gazety "Radziecka Ukraina" (następnie zostały nagradzani i "amatorzy"). W 1989 został rozegrany ostatnia edycja Pucharu Ukraińskiej SRR, w której brały udział zespoły amatorskie.

Po upadku ZSRR w 1991 roku Ukraina uzyskała niepodległość. Dopiero w sezonie 1996/97 wystartowały pierwsze oficjalne rozgrywki o Puchar Ukrainy wśród amatorów. W turnieju organizowanym przez Ukraiński Związek Piłki Nożnej uczestniczyły zwycięzcy Pucharów z 17 obwodów Ukrainy oraz Kijowa (łącznie 18). Pierwszy finał Pucharu Ukrainy wśród zespołów amatorskich (ukr. Кубок України з футболу серед аматорських команд) rozegrano 1 i 8 czerwca 1997 roku. W dwumeczu Domobudiwnyk Czernihów z wynikiem 1:1 i 2:0 pokonał Krystał Parchomiwka i otrzymał prawo startu w sezonie 1997/98 w rozgrywkach Pucharu Ukrainy. Od początku rozgrywek do sezonu 1995/96 przez kilka sezonów drużyny amatorskie, które zdobyły w swoich obwodach Puchar, bezpośrednio startowały w Pucharze Ukrainy. Od następnego sezonu 1997/98 patronat nad zawodami objął nowo powstałe Stowarzyszenie Ukraińskiego Futbolu Amatorskiego, działające w imieniu Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej. W 1999 roku kalendarz rozgrywek został zmieniony na system wiosna - jesień. Najpierw tylko zwycięzca, a od sezonu 1999/2000 również i finalista otrzymywały prawo startu w Pucharze Ukrainy.

Zwycięzcy i finaliści

Puchar Ukraińskiej SRR wśród amatorów (1959-1989) 
 Nieoficjalne

Puchar Ukrainy 
 Oficjalne

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Ukrainy na podium oficjalnie stawało w sumie 22 drużyn. Liderami klasyfikacji są Czajka Petropawłowska Borszczahówka, ŁNZ-Łebedyn i Piwdeństal Jenakijewe, które zdobyli po 2 Puchary. 

Stan na 31.05.2021.

Zdobywcy Pucharu Ukraińskiej SRR 
 3 razy:
 Bilszowyk Kijów
 2 razy:
 Enerhija Nowa Kachowka
 LWWPU Lwów
 Sokił Lwów
 Start Czuhujiw
 1 raz:
 Awanhard Dniepropetrowsk
 Awanhard Łozowa
 Awanhard Symferopol
 Awtomobilist Lwów
 Ełektron Iwano-Frankiwsk
 Hirnyk Dniprorudne
 Kolormet Artiomowsk
 Maszynobudiwnyk Borodzianka
 Meteor Dniepropetrowsk
 Nywa Podhajce
 Piwdeństal Jenakijewe
 Prohres Berdyczów
 Schid Kijów
 Słucz Bereźne
 Szachtar Korosteszów
 Szachtar Makiejewka
 Torpedo Zaporoże
 Tytan Armiańsk
 Tytan Zaporoże
 Wychor Dniepropetrowsk

Klasyfikacja według obwodów i regionów 
Siedziby klubów (w tym rozgrywki o Puchar Ukraińskiej SRR): Stan na 31.05.2021.

Zobacz też 
 System ligowy piłki nożnej na Ukrainie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Ukraińskiego Stowarzyszenia Amatorskiej Piłki Nożnej 
 Informacja na stronie Ukraińskiej Federacji Piłkarskiej 
 

Rozgrywki piłkarskie na Ukrainie
Ukraina